ONCV est un sigle pour :
 L'Office national de commercialisation des produits vitivinicoles, une entreprise algérienne.
 L'Observatoire national du cadre de vie, un organisame français.